Szívet szívért, 1938-as magyar film Zilahy Lajos novellájából, rendezte Székely István
 Szívet szívért (Heart), 1999-es angol film, rendezte Charles McDougall, főszereplő Saskia Reeves